Nawab Shah Mouhmed Lahori, est le nom d'un politicien pakistanais.
 Nawab Shah, est un acteur ayant tourné dans Jaan-E-Mann.
 Nawab Shah, est une ville pakistanaise, plus souvent orthographiée Nawabshah
 Le district de Nawabshah, est l'ancienne nom d'une subdivision administrative du Pakistan